Пфиценмайер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пфиценмайер, Дина (род. 1992) — немецкая теннисистка; победительница 11 турниров ITF (девять — в одиночном разряде).
 Пфиценмайер, Ойген Вильгельм (1869—1941) — немецкий и российский палеонтолог и зоолог.